Port Republic steht für:

 Port Republic (Maryland), Gemeindefreies Gebiet im Calvert County, Maryland
 Port Republic (New Jersey), Stadt im Atlantic County, New Jersey
 Port Republic (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Rockingham County, Virginia